

Presentación previa 
El japonés Go Soeda es el campeón defensor en esta edición, pero decidió no participar este año.
El taiwanés Yen-Hsun Lu es el nuevo campeón del torneo tras derrotar al indio Yuki Bhambri en la final.

Cabezas de serie 

 'Lu Yen-hsun (Campeón)
 Jack Sock (Semifinales)
 Michael Russell (Primera ronda, retiro)
 Alejandro González (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Rajeev Ram ''(Primera ronda)
  Matthew Ebden ''(Semifinales)
  Yūichi Sugita ''(Segunda ronda)
  Jimmy Wang (Cuartos de final, retiro)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kaohsiung 2013